Magallón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Magallón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Magallón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar